Ачакасинское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Канашском районе Чувашии Российской Федерации.

Административный центр — деревня Новые Ачакасы.

Географические данные 
Ачакасинское сельское поселение на севере граничит с землями Байгильдинского и Чагасьского сельских поселений, на востоке – с землями Янгличского сельского поселения, на юге – с землями Ибресинского района, на западе с Вурнарским районом и Новочелкасинским сельским поселением.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Чувашской Республики от 24 ноября 2004 года № 37 «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района и городского округа»

Население

Состав сельского поселения

Местное самоуправление 
 Главы сельского поселения
 Руссков Владимир Дмитриевич

Примечания 

Муниципальные образования Канашского района
Сельские поселения Чувашии